A Comunidade Evangélica de Nilópolis é um grupo musical cristão gospel brasileiro de Nilópolis, Rio de Janeiro liderada pelo bispo Marcus Vinicius que é também seu principal vocalista. O grupo, produzido pelo produtor musical carioca Rafael Oliveira, é considerado um dos pioneiros do meio cristão a gravar um disco colocando o público para cantar em primeiro plano.  Seu DVD comemorativo, Comunidade de Nilópolis 16 Anos, teve a participação de Baby do Brasil na música Eu quero é Deus.

Discografia
Álbuns
1990: Descerá sobre Ti
1992: Dom da Vida
1994: Sarando as Feridas *
1996: Levantarei a Minha Casa
1998: Eu Quero É Deus - Ao Vivo
2000: Pai Nosso - 10 Anos
2004: Vamos Celebrar - Ao Vivo
2005: No Céu
2006: 16 Anos
2007: Seleção de Ouro: Comunidade Evangélica de Nilópolis (Line Records)
2010: O Mundo Precisa de Deus (Som Livre)
2011: Geração Fiel - Ao Vivo

DVD: 
Comunidade de Nilópolis 16 Anos (com participação de Baby do Brasil)

* O Álbum " Sarando as Feridas " não foi lançado em CD.

Ligações externas
Página Oficial

Bandas do Rio de Janeiro (estado)
Grupos musicais cristãos